Pino Marzella, ex hockeista su pista italiano
 Marzella, quadro di Ernst Ludwig Kirchner
 Mattia Marzella, ex calciatore  Italiano